Verstoring (archeologie), een begrip uit de archeologie
Verstoring (ecologie), een begrip uit de ecologie